Jan van Somer – pittore, disegnatore e incisore olandese del secolo d'oro
 Hendrick van Somer – pittore fiammingo
 Paul van Somer II – incisore e disegnatore olandese del secolo d'oro
 Yanti Somer – attrice finlandese